Armin Rigo (né en 1976), mathématicien, chercheur en informatique ;
 László Kiss-Rigó (né en 1955), évêque catholique hongrois ;
 Lionel Rigo (né en 1959), joueur français de basket-ball ;
 Michel Rigo (vers 1770 - 1815), peintre français ;
 Pedro Bigas Rigo (né en 1990), footballeur espagnol ;